Molekulska formula -{C12H14N2O3}- se može odnositi na:

 Ciklopentobarbital
 Diprohalon